Amick ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Amick (1952–1991), US-amerikanischer Mathematiker
 George Amick (1924–1959), US-amerikanischer Rennfahrer
 Mädchen Amick (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Red Amick (1929–1995), US-amerikanischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Amik